Fresia se poate referi la:


Persoane 
 Attilio Fresia
 Vincenzo Fresia

Toponime
 Fresia, comună din Cile
 Insula Fresia, insulă din Regiunea Los Lagos, Chile

Tehnică 
 Fresia F10
 Fresia F18 4x4

Altele
 , companie din Italia
 Fresia (submarin)
 Fresia (Star Wars)

Vezi și
 Freesia
 Frisia